Gmina Bloomfield (hrabstwo Clinton)
 Gmina Bloomfield (hrabstwo Trumbull)